Œuilly, commune française de l'Aisne ;
 Œuilly, commune française de la Marne.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France